Tärnen (Tärnarna) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Tärnen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Lilla Tärnen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Tärnen (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Tärnen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Lilla Tärnen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Stora Tärnen, sjö i Askersunds kommun, 
Tärnen (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Tärnen (Lerbäcks socken, Närke, 653011-145639), sjö i Askersunds kommun,  (0,25 ha)
Tärnen (Lerbäcks socken, Närke, 653063-146262), sjö i Askersunds kommun,  (2 ha)
Tärnen (Lerbäcks socken, Närke, 653218-145098), sjö i Askersunds kommun, 
Tärnen (Snavlunda socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,

Se även
Tjärnen, den mer spridda namnvarianten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn